Vingt-et-Un-Janvier ou XXI-Janvier ou 21-Janvier, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

21 janvier, vingt-et-unième jour de l'année du calendrier grégorien.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France,

 le  : À 10 h 22, l’ancien roi Louis XVI est exécuté sur la guillotine à Paris, place de la Révolution (ancienne place Louis XV, devenue en 1795 la place de la Concorde). Cet événement est encore commémoré dans les milieux royalistes, notamment à l'église de Louailles dans la Sarthe.
 le  : Défense héroïque qui retarda la prise de Dole dans le Jura et l'avancée des Allemands, durant la guerre franco-allemande de 1870.
 le  : Première réunion du conseil municipal de Saint-Pierre-Lafeuille dans le Lot, récemment séparée de Maxou.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 21 de Enero » ou « Veintiuno de Enero »
 Au Mexique : événements non connus
 « (Calle) 21 de Enero », à Naucalpan de Juárez, dans l'État de Mexico.

Références et géolocalisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant
Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langues étrangères

Voir aussi 

Homonymie
21